Wonosobo is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Midden-Java op Java.

Het regentschap Wonosobo is een bergachtig gebied met een hoogte variërend van 275 meter tot 2.250 meter boven zeeniveau.

Deze berg Prau is gelegen in de hooglanden van Dieng, de noordoost grens van het 
regentschap Wonosobo. Het Prau-gebied is gelegen in drie regentschappen, namelijk Wonosobo, Kendal en Batang.

Geografie

Onderdistricten 
Het regentschap bestaat uit 15 onderdistricten (zogenaamde kecamatan):

Regentschap of stadsgemeente in Midden-Java